est la formule brute de plusieurs isomères.

 azorubine, numéro CAS 
 ponceau 6R, numéro CAS